Смардан има више значења:

 Смардан (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Смардан (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Смардан (Галац), насеље у округу Галац у Румунији
 Смардан (Телеорман), насеље у округу Телеорман у Румунији
 Општина Смардан (Галац), општина у округу Галац у Румунији
 Општина Смардан (Тулћа), општина у округу Тулћа у Румунији